Pendentif peut désigner :

 Pendentif, bijou comportant un anneau que l'on accroche à une chaîne autour du cou ou du poignet
 Pendentif, partie bâtie de voûte, un élément de clef de voûte, une décoration de mur, un élément saillant du mur.
 Pendentif, groupe de musique français
 Pendentif, monument de la ville de Valence (Drôme), à l'origine du terme homonyme qui désignait un type de voûte particulier propre à ce monument.

Homonymie